Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Legg Mason Tennis Classic  2010 prevedevano 24 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kevin Anderson (ultimo turno)
 Michael Russell (ultimo turno)
 Brian Dabul (Qualificato)
 Donald Young (ultimo turno)
 Somdev Devvarman (ultimo turno)
 Ryan Sweeting (Qualificato)

 Igor' Kunicyn (Qualificato)
 Grega Žemlja (Qualificato)
 Greg Jones (primo turno)
 Kevin Kim (Qualificato)
 Igor Sijsling (ultimo turno)
 Kei Nishikori (Qualificato)

Qualificati 

 Kei Nishikori
 Igor' Kunicyn
 Brian Dabul

 Grega Žemlja
 Kevin Kim
 Ryan Sweeting

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2010
ATP World Tour 2010